Tenisový turnaj ATP ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 se konal ve dnech 18. - 24. února v nizozemském Rotterdamu, v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 674,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2008
ATP Tour 2008